Wilderness – miejscowość w południowoafrykańskiej Prowincji Przylądkowej Zachodniej
 Wilderness – debiutancki album grupy muzycznej Uniqplan